Neurolemma, neurolema, neurylemma, neurilemma – błona komórkowa neuronu. (porównaj z: aksolemma)
 Neurolemma, neurolema, neurylemma, neurilemma – synonim dla osłonka Schwanna.

Przypisy